El término Vorontsovka (en kazajo y ) puede referirse a:
Vorontsovka (Chuvasia), localidad de la república de Chuvasia de Rusia.
Vorontsovka (Irkutsk), localidad del óblast de Irkustk de Rusia.
Vorontsovka (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga de Rusia.
Vorontsovka (Sochi, Krasnodar), localidad de la unidad municipal de Sochi del krai de Krasnodar de Rusia.
Vorontsovka (Yeisk, Krasnodar), localidad del raión de Yeisk del krai de Krasnodar de Rusia.
Vorontsovka (Kursk), localidad del óblast de Kursk de Rusia.
Vorontsovka (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk de Rusia.
Vorontsovka (Omsk), localidad del óblast de Omsk de Rusia.
Vorontsovka (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo de Rusia.
Vorontsovka (Penza), localidad del óblast de Penza de Rusia.
Vorontsovka (Rostov), localidad del óblast de Rostov de Rusia.
Vorontsovka (Novye Burasy, Sarátov), localidad del raión de Novye Burasy del óblast de Sarátov de Rusia.
Vorontsovka (Yekaterinovka, Sarátov), localidad del raión de Yekaterínovka del óblast de Sarátov de Rusia.
Vorontsovka (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovsk de Rusia.
Vorontsovka (Umiot, Tambov), localidad del raión de Umiot del óblast de Tambov de Rusia.
Vorontsovka (Známenka, Tambov), localidad del raión de Známenka del óblast de Tambov de Rusia.
Vorontsovka (Kamenka, Tula), localidad del raión de Kamenka del óblast de Tula de Rusia.
Vorontsovka (Tioplo-Ogariovo, Tula), localidad del raión de Tioplo-Ogariovo del óblast de Tula de Rusia.
Vorontsovka (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh de Rusia.

Para su equivalente en ucraniano, véase Vorontsivka.